423433 Harsányi è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2005, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a  e da un'eccentricità di 0,2742773, inclinata di 5,17295° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Harsányi
Corpi celesti scoperti nel 2005